Die Abkürzung OAO steht für:

 Odessey and Oracle, ein Album der britischen Rockband The Zombies
 Orbiting Astronomical Observatory, eine Serie von Weltraumteleskopen
 Otkrytoje Akzionernoje Obschtschestwo (), frühere Bezeichnung einer Aktiengesellschaft russischen Rechts

OAO